Le Trading Region France (Région commerciale France), point virtuel d'échange de gaz de la seule et unique zone de marché de la France ;
 TRS est le code OACI de AirTran Airways ;
 Taux de rendement synthétique ;
 Le TRS-80 était un micro-ordinateur construit par Tandy RadioShack ;
 Le Tip-ring-sleeve est le nom anglais du connecteur jack à 3 points;
 La TRS (Tendance refondation syndicale) est une des tendances du syndicat étudiant UNEF ;
 Trelleborg Reims SAS est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'articles en caoutchouc. ;
 Le TRS (total return swap) est un instrument financier.

Voir aussi